Die Star Xing Pai Haikou World Open 2012 waren ein Snooker-Turnier, das vom 27. Februar bis 4. März 2012 in Haikou ausgetragen wurde.

Das offiziell als neu geltende Turnier, das das gleichnamige Turnier der Vorsaison aus dem schottischen Glasgow ersetzte, war somit neben dem Shanghai Masters und den China Open das dritte vollwertige Ranglistenturnier in China. Die Austragung in Haikou ist für die kommenden fünf Jahre geplant.

In einem sehr eindeutigen Finale setzte sich Mark Allen mit 10:1 gegen Stephen Lee durch und gewann damit seinen ersten Titel bei einem Weltranglistenturnier.

Preisgeld

Wildcard-Runde 
Die Spiele der Wildcard-Runde fanden am 27. Februar 2012 in Haikou statt.

Finalrunde

Finale

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 11. bis 14. Januar 2012 in Sheffield statt.

Centurybreaks

Finalrunde

Qualifikationsrunde

Einzelnachweise 

2012
Snookerveranstaltung 2012
Sport (Hainan)
Billardturnier in der Volksrepublik China
Haikou